Міра — багатозначний термін.

Одиниця вимірювання 
 Міра — одиниця вимірювання; певна величина, що є одиницею вимірювання.
 Міра фізичної величини
 Міра — мірка; величина, розмір, ступінь чого-небудь; те, чим вимірюють що-небудь.
 Міра множини — узагальнення понять евклідової довжини, площі та об'єму для довільних просторів
 Міра Бореля — міра топологічного простору, зазвичай, дійсного.
 Міра Жордана — міра множин в евклідовому просторі
 Міра Лебега — розширення міри Жордана на ширший клас множин

Особи 

 Міра Авад
 Міра Кубашіньська
 Міра Співак

 Енн Міра

Топоніми

Міра (Куенка) — місто.

Міра (провінція Венеція) — місто.

Міра (Португалія) — муніципалітет.
 Міра-Сінтра — парафія.

Міра — стародавнє місто у Лікії.

Інше 
 Міра (зоря) — зоря у сузір'ї Кита.
 Міра (альбом) — альбом гурту «Океан Ельзи».
 Міра (оптика) — випробувальна пластинка з малюнком у вигляді смуг, секторів тощо.

Гідроніми 
 Міранка
 Міра (річка)
 Мера (річка)

Примітки

Література
 М. Булатов. Міра //